Le sigle RMZ peut faire référence à :

 en anglais : Radio Mandatory Zone, une Zone à utilisation obligatoire de radio, zone réglementée de l'espace aérien, pour la navigation aérienne ;
 RMZ (88,9 FM), la radio associative du Lycée Louis Armand, à Poitiers ;
 le code de langue ISO 639-3 du Marma (Birmanie-Myanmar) ;
 la gare de Rämismühle-Zell, en Suisse (canton de Zurich).